Schmilgienen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Schmilgienen, Kreis Memel, seit 1945: Smilgynai, Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Litauen
 Schmilgienen, 1938 bis 1946 Kornfelde (Ostpr.), seit 1946: Kaschtanowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland